Юлдыбаево () — топоним на юге Башкортостана, происходит от антропонима Юлдыбай.

 Юлдыбаево — село в Зилаирском районе, бывший райцентр Матраевского района в 1938—56 гг.
 Юлдыбаево — село в Зианчуринском районе
 Юлдыбаево — река в Зианчуринском районе
 1-е Юлдыбаево — прежнее название деревни Юлдыбай в Кугарчинском районе.
 3-е Юлдыбаево — прежнее название деревни Мурадым в Кугарчинском районе.